John Hobart (1593-1647) (1593–1647)
 John Hobart (1628-1683) (1628–1683)
 John Hobart (1. hrabia Buckinghamshire) (1695–1756)
 John Hobart (2. hrabia Buckinghamshire) (1723-1793) – brytyjski arystokrata i polityk